Grist ist der Familienname von

 Garett Grist (* 1995), kanadischer Automobilrennfahrer
 Nicky Grist (* 1961), walisischer Rallye-Beifahrer
 Reri Grist (* 1932), US-amerikanische Opernsängerin

Grist steht weiter für
 Grist (Magazin), ein 1999 gegründetes US-amerikanisches Magazin